Una famigliAnormale è una sitcom del 2015  con Micol Olivieri. Prodotta da Stefano Francioni è stata presentata sul web con sette episodi.

Trama
La sitcom racconta le vicende della protagonista Micol Olivieri e della sua famiglia.

Colonna sonora 
La colonna sonora della sit-com è stata composta da Davide Cavuti.

Note